Ferdinand IV kan syfta på:
Ferdinand IV av Kastilien (1201-1252), kung av Kastilien och León.
Ferdinand IV av Ungern (1633-1654)
Ferdinand IV av Neapel, 1751-1825, se Ferdinand I av Bägge Sicilierna.
Ferdinand IV av Toscana (1835-1908)